Gimlé of Gimli, een ruimte in de Noordse mythologie
 Gimli (Canada), een plaats in Canada
 Gimli-zweefvliegtuigincident
 Gimli (Tolkien), personage uit de werken van J.R.R. Tolkien